Gracense – abitanti di Graça
Gracense – abitanti di Nossa Senhora das Graças